Ива́н Карасёв:
 Карасёв, Иван Ваcильевич (1910—1983) — белорусский советский художник.
 Карасёв, Иван Владимирович (род. 1970) — российский писатель-фантаст, журналист.
 Карасёв, Иван Никифорович (1902—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Карасёв, Иван Романович (1922—1955) — Герой Советского Союза.